Foz pode ser:

 Foz - local onde um rio deságua

Localidades
 Foz - um município galego da província de Lugo
 Foz - um lugar da cidade do Porto
 Figueira da Foz - cidade sede de município no distrito de Coimbra
 Foz de Arouce - freguesia do concelho da Lousa
 Foz do Arelho - freguesia do concelho das Caldas da Rainha
 Foz do Cobrão - aldeia da freguesia de Vila Velha de Ródão
 Foz da Sertã - local da freguesia de Cernache do Bonjardim
 Foz do Douro - freguesia do concelho do Po
 Foz do Iguaçu - município brasileiro do estado do Paraná
 Foz do Sousa - freguesia do concelho de Gondomar
 São Julião da Figueira da Foz - freguesia do concelho da Figueira da Foz
 Vila Nova de Foz Côa - cidade sede de município no distrito da Guarda
 Vila Nova de Foz Côa - freguesia do concelho de Vila Nova de Foz Côa

Outros
Caio Foz, carroceria de micro-ônibus brasileira

Desambiguação